Andrew Lees ist der Name folgender Personen:

* Andrew Lees (Historiker) (* 1940), US-amerikanischer Historiker
 Andrew Lees (Mediziner) (Andrew John Lees; * 1947), britischer Neurologe 
 Andrew Lees (Schauspieler) (* 1985), australischer Schauspieler